Сергей Голод:
 Голод, Сергей Игнатьевич (1919 — ?) — советский футболист, тренер.
 Голод, Сергей Исаевич (1935—2013) — доктор философских наук, профессор социологического факультета Санкт-Петербургского университета.